Íllora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Íllora (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Íllora (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar